Az 1993-as Australian Open férfi versenyét az amerikai Jim Courier nyerte a svéd Stefan Edberg előtt.

Kiemeltek 

  Jim Courier (Bajnok)
  Stefan Edberg (Döntős)
  Pete Sampras (Elődöntős)
  Boris Becker (Első kör)
 - 
  Michael Chang (Második kör)
  Petr Korda (Negyeddöntős)
  Ivan Lendl (Első kör)

  Richard Krajicek (Második kör)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
  Guy Forget (Negyeddöntős)
  Carlos Costa (Harmadik kör)
  MaliVai Washington (Negyedik kör)
  Michael Stich (Elődöntős)
  Sergi Bruguera (Negyedik kör)
  Alexander Volkov (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1